Příjmení Šíp (Šípová) nosí více osobností:
 Augustin Šíp (1885–1958) – český a československý politik, poválečný poslanec za národní socialisty
 František Šíp (1881–1935) – český voják, legionář a bankéř, ředitel Legiobanky
 Jaroslav Šíp (1930–2014) – československý basketbalista, trenér a sportovní funkcionář
 Josef Karel Šíp, též Schipp (1751–1836) – český římskokatolický kněz
 Karel Šíp (* 1945) – český moderátor, textař a scenárista
 Milan Šíp (* 1956) – český fotbalista
 Vojtěch Šíp (1885–1931) – český sochař

Související články 
 Šíp

Externí odkazy 
 

Česká příjmení